Schimanek ist der Familienname folgender Personen:

 Carmen Schimanek (* 1965), österreichische Politikerin (FPÖ), Abgeordnete zum Nationalrat
 Hans Jörg Schimanek (* 1940), österreichischer Journalist und Politiker (FPÖ/BZÖ)
 Hans Jörg Schimanek jun. (* 1963), österreichischer Neonazi
 Jürgen Schimanek († 2014), deutscher Journalist, Buchautor und Künstler

Siehe auch:
 Szymanek
 Schimank